Veerapandi (census town), een plaats in India
Veerapandi (panchayatdorp), een plaats in India